Епископ Фрайзинга — глава епархии Римско-католической церкви с центром в баварском городе Фрайзинг (Германия).

Примечания